Hellmich bezeichnet:

 Hellmich (Unternehmen), deutsches Bauunternehmen
 Hellmichsteine, ein Großsteingrab in Wallenhorst

Hellmich ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Hellmich, deutscher Biathlet
 Franz Hellmich († 1628), Opfer der Hexenprozesse in Menden, siehe Wimbern#Geschichte
 Christian Hellmich (* 1971), österreichischer Bauingenieur
 Friedrich Hellmich (* 1952), deutscher Schriftsteller und Comiczeichner
 Hans Hellmich (1904–1970), deutscher Politiker (SPD/SED)
 Harald Hellmich (* 1931), deutscher Maler und Grafiker

 Peter Hellmich, deutscher Kameramann
 Richard Hellmich (1886–1944), deutscher Generalmajor der Wehrmacht
 Waldemar Hellmich (1880–1949), deutscher Ingenieur 

Siehe auch
 Helmich